Dschanibekow (Transkription von ) steht für:
 Abdulchamid Scharschenbijewitsch Dschanibekow (1879–1955), Wissenschaftler aus dem Russischen Kaiserreich, Russland und der Sowjetunion
 Altynbek Dschanybekowitsch Dschanybekow (* 1934), kirgisischer Komponist und Lehrer
 Usbekali Ddschanibekowitsch Dschanibekow (* 1931), kasachischer Politiker
 Wladimir Alexandrowitsch Dschanibekow (* 1942), sowjetisch-russischer Raumfahrer
 Dschanibekow-Effekt

Siehe auch:
 Dzhanibekov (englische Transkription)